Парашютная вышка:
 Парашютная вышка в Баку.
 Парашютная вышка в Катовице.